Savigneux, Ain
 Savigneux, Loire